

Топоніми 
 Касама — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Касама — місто в Замбії, в Північній провінції.